J83 peut faire référence à :
 Fairchild J83, un turboréacteur américain produit par la Fairchild Engine Division ;
 HMS Gleaner (J83), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Rhombicosidodécaèdre tridiminué (J83), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres